Armod kan syfta på

 Armod – avsaknad av eller knapphet i resurser för en individ, grupp eller nation,  se Fattigdom
 Armod (musikalbum) – musikalbum av det svenska metalbandet Falconer